Hugh Thomas peut faire référence à :
 Hugh Evan-Thomas (1862-1928), amiral britannique ;
 Hugh Hamshaw Thomas (1885-1962), paléobotaniste britannique ;
 Hugh Thomas (1931-2017), historien britannique.